

Топонім 

 Кіка — селище в Бурятії
 Кіка — річка в Бурятії, впадає в озеро Байкал
 Кіка — село у В'язниковському районі Владимирської області

Інше 
 «Кіка» — фільм Педро Альмодовара, знятий у 1993 році

Див. також 
 Кика (кичка, кічка, кибалка) — старовинний слов'янський жіночий головний убір